PEA peut faire référence à :
 plan d'épargne en actions, une forme de compte-titres de droit français ;
 Produzioni Europee Associati, une société de production de cinéma italienne ;
 palmitoyléthanolamide ;
 phényléthylamine ;
 polymère électroactif ;
 profondeur équivalente air, utilisée en plongée sous-marine ;
 Pierre-Emerick Aubameyang (1989-), footballeur gabonais.

Voir aussi 
 

Acronyme
Homonymie d'acronyme